

Biografia 
Guillermo Gonzales è un cantante e musicista veronese.

Dal 1994 al 2008 è stato il frontman dei Mothercare, una delle band più longeve della scena italiana del metal estremo, tuttora in attività e nota soprattutto per la collaborazione con Mark Greenway dei Napalm Death.

Conclusasi nel settembre del 2008 l'esperienza con i Mothercare, due mesi dopo viene chiamato a sostituire Luciano George Lorusso 
negli Ephel Duath, ma l'esperienza si conclude già nel 2009, quando la band esce dal roster
dell'etichetta britannica Earache.

Nello stesso anno ha fondato la band djent Fringe Self, assieme a Daniele Brisighella e Alessandro Canola.
I Fringe Self sono arrivati nel 2011 a concludere la produzione di un EP, Mental Kinbaku Patterns, per poi sciogliersi pochi mesi dopo.

Nel 2012 ha inizio il sodalizio musicale con Sbibu, concittadino e virtuoso delle percussioni.
Il primo prodotto della collaborazione con Sbibu è la produzione di un disco di improvvisazione jazz-ambient in duo, sotto il nome di Mugen.

Nello stesso periodo nasce anche il progetto Cortazar, primo di una lunga serie di esperienze di musica etnica/sperimentale improvvisata che i due metteranno in piedi negli anni successivi, coinvolgendo di volta in volta musicisti provenienti dai background più disparati.

Nel marzo del 2013 è ideatore ed esecutore, assieme al trombettista Zeno Fatti, di una performance visiva e musicale ispirata a 
Pinocchio e Blade Runner, messa in scena in occasione della cerimonia di premiazione del Ca' Foscari Short Film Festival.

Tra i progetti più importanti di questo periodo vi sono quello del Concerto in bronzo, creato da Sbibu nel 2007 e in cui Gonzales entra dal 2013, e il gruppo folk-rock dei Farabrutto, di cui Sbibu è cofondatore e in cui Gonzales entra nel 2014.

In occasione del compleanno di Radio Popolare Verona, il 27 gennaio 2015, si esibisce live con Sbibu e 
Luca Donini, dando a luce un nuovo trio d'improvvisazione a nome Larks.

Nel 2015 dal sodalizio con Sbibu nascono altri due progetti: Perfect Pair con il chitarrista prog rock David Cremoni, e Giubileos con il violoncellista classico Leonardo Sapere.

Mothercare (1994-2008)

Ephel Duath (2008-2009) 
Già nel 2003 stava per entrare nella band avant-garde metal sotto etichetta Earache.
All'epoca gli Ephel Duath avevano due cantanti: Davide Tolomei e Luciano George Lorusso.
Gonzales era stato inizialmente individuato come rimpiazzo di Tolomei, ma il progetto fu presto abbandonato e 
Luciano Lorusso rimase da quel momento l'unico cantante della band,
fino al 2008 quando infine Gonzales entra negli Ephel Duath al suo posto, anche se per pochi mesi.

Fringe Self (2009-2011) 
Nello stesso periodo ha anche militato nella band metalcore di Verona Bleeding Hate, come secondo cantante,
assieme al chitarrista dei Fringe Self e dei Riul Doamnei Maurizio Saturnia.

Progetti con Sbibu (2012-oggi) 

Tra i progetti più recenti, i più interessanti sono due: Perfect Pair e Giubileos.
Perfect Pair è un trio con David Cremoni alla chitarra e Sbibu alla batteria a terra, che propone una rivisitazione dei classici del prog rock dagli anni '70 a oggi, riarrangiati in medley intrecciati con suite di improvvisazione libera. 
Il 24 aprile 2015 è in programma una loro apparizione come headliner al Verona Prog Festival.
Giubileos è invece un trio il trio tra la musica classica, l'etnica e il noise: questa volta Gonzales e Sbibu sono affiancati dal primo violoncello dei Virtuosi Italiani e dell'orchestra della Radio Nazionale Argentina Leonardo Sapere.

Curiosità 
Utilizza spesso la tecnica dell'overtone singing.
Utilizza tecniche vocali tipiche del metal estremo in progetti musicali di generi diversi.

Discografia

Mothercare 
1998 - In a Hole (EP)
2000 - Fusoku no Kigen
2003 - Breathing Instructions
2005 - Traumaturgic

Mugen 
2012 - Mugen

Submarine Silence 
2016 - Journey Through Mine

Perfect Pair 
2017 - Perfect Pair

Tarkampa 
2017 - Tres Ritus Marins

Guest
2007 - Mainline - Empathize with your Enemies (guest vocals)
2010 - Blame - My Epitaph (Instinct Extinct) (guest vocals)
2015 - Mothercare - Chronicles of Ordinary Hatred (guest vocals su Relics, cover dei Nasum )

Note

Collegamenti esterni